A Botola 2013-14 é a 58ª temporada da Liga Marroquina,

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão e terá vaga garantida na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2014. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF de 2015. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF de 2015. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados para à Botola 2.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Derbys

Tabela

[a] Rif Al Hoceima perdeu 1 ponto. 
 
[b] Khouribga perdeu 2 pontos.

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos